Carlos I de Borgoña, llamado el Audaz o el Temerario (en francés: Charles le Hardi o le Téméraire; Dijón, 10 de noviembre de 1433-Nancy, 5 de enero de 1477), fue duque de Borgoña, Brabante, Limburgo y Luxemburgo, entre otros títulos. Pertenecía a una rama menor de los Valois, que gobernó Borgoña entre 1467 y 1477. 

El poder del ducado de Borgoña alcanzó su apogeo bajo su reinado, pero desaparecerá en virtud de los hábiles golpes políticos del rey de Francia, Luis XI. Su muerte en 1477 significó el fin del sueño borgoñón de resucitar la antigua Lotaringia. El matrimonio de su hija María con el emperador Maximiliano ligó la herencia borgoñona al linaje de los Habsburgo en la persona del hijo de ambos, Felipe el Hermoso, que contraería matrimonio con la reina Juana de Castilla. El hijo de ambos, Carlos, recibiría su nombre en memoria de su bisabuelo.

El sobrenombre de "Temerario" no le fue adjudicado hasta pleno romanticismo. Para sus coetáneos fue "Carlos el Audaz", "el Gran León", "el Guerrero" y "el Terrible" para sus detractores.

Biografía 
Carlos nace en Dijón en 1433, tercer hijo (los dos primeros, Antonio y José, murieron a temprana edad) del matrimonio habido entre el duque Felipe el Bueno y su tercera esposa, la infanta Isabel de Portugal. 

Criado en los Países Bajos, a los dos años de edad comenzó a recibir sus primeras lecciones de equitación, en un caballo de madera construido expresamente para el niño por Jean Rampart, un guarnicionero de Bruselas. Desde muy corta edad comenzó a tomar parte en ceremonias públicas, asociado a su padre. En 1445 lo acompañó en visita oficial a Holanda y Zelanda. Con respecto a su instrucción, además de su inteligencia sus biógrafos señalan su conocimiento del latín.

En 1452, cuando solo era conde de Charolais, reprimió brutalmente la sublevación de los flamencos. Actuó en contra del rey de Francia Luis XI, aliándose con Eduardo IV.

Antes de ascender a la dignidad ducal se enfrentó violentamente con su padre, al cual reprochaba que se dejara manejar por un clan de favoritos (los Croy) y el llevar una política de conciliación beneficiosa para la Francia de Carlos VII. En la primavera de 1465 se apoderó del poder mediante un verdadero golpe de Estado, dirigiendo de hecho el ducado durante los dos últimos años del reinado de Felipe el Bueno.

Carlos no duda en desafiar a Luis XI. Para hacerlo, crea la Liga del Bien público, con la que comienza el conflicto que lo lleva a librar la Batalla de Montlhéry el 16 de julio de 1465, y a poner bajo sitio París. Logra imponer al rey los tratados de Conflans y de Saint-Maur-des-Fossés, con los que Carlos recupera la Picardía y la ciudad de Boulogne, abandonadas por su padre. 

En 1467 se convierte en duque de Borgoña (cuarto y último en la línea trazada desde Felipe el Atrevido, hijo del rey de Francia, Juan el Bueno).

Las revueltas de Lieja y Dinant (que dependían del principado de Lieja) contra Luis de Borbón lo alejaron temporalmente de sus intereses franceses. El principado de Lieja separaba geográficamente sus posesiones en el valle del río Mosa. El 25 de agosto de 1466, Carlos tomó por la fuerza Dinant, la cual fue saqueada y destruida, y puso fin a la veleidad liejesa. Después de la muerte de Felipe el Bueno (15 de junio de 1467), los liejeses recomenzaron las hostilidades, pero Carlos el Temerario los venció en Sint Truiden, y después del asalto de 600 francomontanos tomó Lieja.

El 3 de julio de 1468 se casó con Margarita de York, hermana de Eduardo IV de Inglaterra.

Carlos el Temerario multiplicó sus esfuerzos para desafiar al rey de Francia, al punto de humillarlo luego de que lo obligara a firmar la entrevista de Péronne (9 de octubre de 1468), en la que el rey cedía la Champaña y la Brie al borgoñón. Llega hasta el punto de obligarlo a asistir a la represión de la sublevación de Lieja, que había sido apoyada por el monarca francés. 

Aprovechándose de las dificultades económicas de Segismundo de Austria, en 1469 compró sus posesiones en Alsacia y en el país de Brisgovia, en la región del condado de Baden en Alemania.

Su objetivo principal era conquistar la orilla izquierda del Rin con el fin de vincular sus dispersos Estados (ducados de Borgoña, Brabante y Luxemburgo; condados de Borgoña, Flandes, Henao, Holanda, etc.), y una vez conseguida la unidad territorial de sus posesiones, conseguir un título real.

Con ese objetivo en mente, por el lado militar organizó un poderoso ejército permanente, constituido de mercenarios venidos de todos los países de Europa; por el civil, centralizó la administración de sus Estados a través de los edictos de Thionville (noviembre de 1473), que fijaban un parlamento (Corte suprema) y un tribunal de cuentas en Malinas. El 23 de enero de 1474, en un discurso pronunciado en Dijon, dejó ver su intención de reconstituir el antiguo reino de Borgoña. 

Pero Carlos sufre dos derrotas, la primera ante las puertas de la ciudad de Beauvois (1472 contra Juana Hachette), y la segunda luego de sus tratos con el emperador Federico III, que lo obliga a retirar el sitio que ya llevaba diez meses en la ciudad de Neuss en el Electorado de Colonia. 

Alsacia se subleva contra su gobierno (a causa de la gestión de su administrador von Hagenbach), ya que Carlos no quiso devolver las tierras compradas a Segismundo por la misma suma de dinero por la que las había comprado. Al sur, los berneses inquietos y apoyados por los confederados suizos reaccionan contra la Duquesa de Saboya Yolanda de Valois, apropiándose de lugares estratégicos en el país de Vaud. Atendiendo la llamada de sus aliados y de sus vasallos, Carlos viene a ayudarlos contra los berneses. En su precipitación, comete muchos errores tácticos, notablemente el de pasar la línea de solidaridad suiza. Es derrotado en Grandson y en Murten (o Morat), donde su ejército fue exterminado en 1476. Aquí se produce un interesante punto de inflexión en la táctica militar de la Edad Media, dado que las erizadas picas de infantería o soldados a pie de los batallones suizos derrotan a los casi invencibles -hasta ese momento- hombres de armas o caballería pesada de los aguerridos caballeros de Carlos de Borgoña, anticipando el advenimiento de la infantería como unidad táctica de combate fundamental en la guerra a partir del  en Europa, con los Tercios españoles, regimientos alemanes, etc.

En octubre de 1476, ya con un nuevo ejército, invade Lorena y pone bajo sitio a Nancy. El invierno de ese año fue particularmente duro, y en contra de los consejos de sus capitanes, mantiene el sitio. El 5 de enero de 1477 se libra la Batalla de Nancy, en la cual René II de Lorena, luego de dirigirse a Alsacia y a la Confederación Suiza, logrando reunir tropas de mercenarios con la ayuda de Luis XI, rompe el asedio y sus tropas logran dar muerte a Carlos. Nicola di Monforte, conde de Campobasso, condotiero napolitano, abandona a Carlos luego de una afrenta que había recibido de que este último, y se pasó al lado de René II, contribuyendo a la victoria.  

Tres días después de la batalla se encontró su cadáver, desnudo y medio devorado por los lobos, al borde de un estanque helado, en donde actualmente se levanta la Cruz de Borgoña en Nancy. El cuerpo del Duque se hallaba tan desfigurado que solo su cirujano, un portugués llamado Mateo, fue capaz de identificarlo por sus viejas cicatrices de guerra. 

Su cuerpo recibió todos los honores de parte del duque de Lorena, que lo depositó en su propia cripta familiar. No obstante, dada la imposibilidad de confirmar efectivamente la identidad del cadáver, durante años se especuló con la posibilidad de que el duque hubiera sobrevivido. En 1550, su bisnieto el emperador Carlos V ordenó el traslado de los restos a la Iglesia de Nuestra Señora en Brujas, siendo enterrados junto a la tumba de su hija y heredera María. Ambos sepulcros son de bronce y mármol negro, con sendas esculturas yacentes de los difuntos.

Semblanza del Duque 

Carlos el Temerario fue un hombre a caballo entre el Medievo y el Renacimiento, instruido, conocedor de los clásicos y dotado de un gran genio político. Fue, sin embargo, su carácter violento e impulsivo el que le haría famoso. Sus modelos estaban en Ciro, Aníbal, Julio César y Alejandro Magno. Poseedor de un coraje excepcional, Carlos se perdería por su orgullo, su impulsividad y su insensibilidad a los consejos.

Físicamente, el duque era pálido, y sus ojos azules contrastaban con su cabellera negra, espesa y ondulada. 

Su lema personal era Je lay Emprins, que en francés medieval significa Lo emprendí.

Matrimonios e hijos 

El 19 de mayo de 1440 se casa en la localidad de Blois, a la edad de seis años, con Catalina de Francia (o de Valois), hija del rey Carlos VII de Francia y de María de Anjou, sin descendencia. 

El 30 de octubre de 1454 contrae matrimonio en Lille con su prima Isabel de Borbón, hija de Carlos I de Borbón, duque de Borbón, y de Inés de Borgoña (1407-1476). Esta unión no era deseada por Carlos que quería desposar a Margarita de York. Su padre le recuerda entonces los términos del tratado de Arras, que lo obligan a desposar una princesa emparentada a la familia real francesa. De este matrimonio nació su única hija legítima:
 María de Borgoña (1457-1482), quien se casaría con Maximiliano de Habsburgo, emperador electo del Sacro Imperio Romano Germánico. 

El 3 de julio de 1468 se casa en Damme con Margarita de York, hija de Ricardo, duque de York, y de Cecilia Neville, y hermana de Eduardo IV y Ricardo III, reyes de Inglaterra, así como de Jorge, duque de Clarence y de Edmundo, conde de Ruthand. Sin descendencia conocida.

Títulos 

Estos son los títulos llevados por Carlos el Temerario de 1467 a 1477, salvo indicación contraria.

Otros Estados bajo su influencia

Galería

Sucesión

Referencias

Bibliografía 
 Émile Toutey, Charles le Téméraire et la ligue de Constance, París, 1902.
 Louis Stouff, Les origines de l'annexion de la Haute-Alsace à la Bourgogne en 1469, París, 1901. 

Carlos
Condes de Holanda
Condes de Borgoña
Condes de Artois
Condes de Henao
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Casa Condal Palatina de Borgoña
Margraves de Namur
Duques de Güeldres
Duques de la Baja Lotaringia
Duques de Limburgo
Grandes maestres de la Orden del Toisón de Oro
Duques de Luxemburgo
Nacidos en Dijon
Duques de Brabante del siglo XV